Krigsmålning kan syfta på:
 Krigsmålning (naturfolk) –  ansiktsmålning bland naturfolk, ibland även av religiös karaktär
 Krigsmålning (militär) – ansiktsmålning för militärkamouflage